Kaulsdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kaulsdorf, Berlin – en stadsdel i stadsdelsområdet Marzahn-Hellersdorf, Berlin 
 Kaulsdorf, Thüringen  – en kommun i Thüringen,